La Serie C Regionale rappresenta il 4to livello cestistico nazionale. È gestita direttamente dai comitati regionali della Federazione Italiana Pallacanestro e non ha quindi una formula fissa univoca. In taluni comitati è suddivisa in due classificazioni Gold/Silver, mentre in altre regioni invece esiste solo la C-Silver.

Inizialmente solo alcuni comitati (ovvero quelli di Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte/Valle d'Aosta) suddividevano la categoria in gironi Gold (che garantivano promozioni dirette in Serie B e retrocessioni nei gironi Silver delle rispettive regioni) e gironi Silver (che permettono di disputare playoff per la promozione nei gironi Gold delle rispettive regioni e retrocedono formazioni in Serie D regionale).

I restanti comitati (ovvero Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Puglia-Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) che presentavano invece esclusivamente gironi Silver, disputavano play-off interregionali con in palio le promozioni in Serie B.

Dopo vari cambiamenti nelle formule di promozione, la categoria nel 2019 ha assunto una sua stabilità, accorpando regioni confinanti con la seguente distribuzione delle promozioni "dirette" in LNP:
 
 2 Lombardia
 1 Piemonte e Valle d'Aosta
 1 Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia
 1 Emilia Romagna
 1 Toscana e Liguria
 1 Marche, Umbria e Abruzzo
 1 Lazio
 1 Campania, Molise e Calabria
 1 Puglia e Basilicata
 1 Sicilia e Sardegna che non hanno gironi Gold.

Stabilità rotta dalla pandemia di COVID-19 dal marzo 2019, il che ha impedito di concludere dapprima la stagione 2019/20 e poi di scombussolare la stagione successiva 2020/21, ripresa solo nella stagione 2021/22 nei termini e con le modalità precedenti.

Albo d'oro promozioni

Lombardia 

 

C regionale